Ла Бахада има више значења:

 Ла Бахада (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Бахада (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Бахада, Хаиме Рамирез (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бахада (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику